Mu bezeichnet:
 Mu (Kontinent), einen legendären verschwundenen Kontinent
 Mu (Philosophie), nichts, Leere in der chinesischen ( / ) und japanischen ( / ) Philosophie
 Mu (Rakete), japanische Trägerrakete
 Mu (Stamm), einer der sechs Stämme der Tibeter (vgl. Sinmo)
 My, griechischer Buchstabe μ in der englischen Schreibweise
 Sekpele (Sprache) (auch Mu), eine Sprache des Volkes der Sekpele im Südosten Ghanas nördlich von Hohoe an der Grenze zu Togo
 mu ( / ) ein chinesisches Flächenmaß
 Mu-Variante B.1.621 des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann

Könige:
 Mu (Baekje) (600–641), König von Baekje, vgl. Liste der Herrscher Koreas #Baekje (18 v. Chr.–660 n. Chr.)
 Mu (Zhou-König), König der chinesischen Zhou-Dynastie

Personen, Familienname:
 Athing Mu (* 2002), US-amerikanische Leichtathletin
 Mu Shouqi (1874–1947), chinesischer Politiker in Gansu und namhafter Gelehrter
 Mu Shuangshuang (* 1984), chinesische Gewichtheberin
 Mu Zi (* 1989), chinesische Tischtennisspielerin

MU steht als Abkürzung für:
 Monduntergang, als Termin des astronomischen Ereignisses
 Monsters University, Originaltitel des amerikanischen Animationsfilms Die Monster Uni
 Montanuniversität Leoben
 Umweltministerium, in Niedersachsen das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Geografie:
 Mauritius, Landesbezeichnung nach ISO 3166
 Kuba, (ICAO-Code)
 U-Bahnhof Muggenhof der Nürnberger U-Bahn

Wirtschaft:
 China Eastern, eine chinesische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Market Unit, Bereich einer strategischen Allianz zwischen zwei oder mehreren Unternehmen
 Mindestumsatz
 Mittelstands-Union

auf Kfz-Kennzeichen:
 Manchester (Großbritannien)
 Bezirk Murau (Österreich)
 Murcia (Region) (Spanien; auslaufend)
 Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis (Türkei)

Mu steht als Abkürzung für:
 Muthesius Kunsthochschule in Kiel, mit ihrer Umwandlung einer ehemaligen Fachhochschule für Kunst und Gestaltung in eine Kunsthochschule im Jahr 2005 die jüngste Kunsthochschule Deutschlands

mu steht als Abkürzung für:
 math unit, 1 mu = 1/18 em (Schriftsatz)
 als Abkürzung für Unteren Muschelkalk bei Beschriftungen auf geologischen Karten

.mu steht für:
 .mu, länderspezifische Top-Level-Domain von Mauritius

Siehe auch:
 Mu-Metall (μ-Metall) 

MU